Е́рік Де́від Га́рріс () (9 квітня 1981 — 20 квітня 1999) і Ді́лан Бе́ннет Клі́болд () (11 вересня 1981 — 20 квітня 1999) — учні американської школи Колумбайн, що 20 квітня 1999 року скоїли масове вбивство, під час якого загинули 13 людей (12 учнів та один вчитель їхньої школи), і ще 24 особи було поранено. Після бійні у школі обидва учні вчинили самогубство.

Біографія 
Ерік Девід Гарріс народився 9 Квітня 1981 року в місті Вічита,Канзас. Обидва його батьки народилися у Колорадо,але його батько працював у ВВС та тому сім'ї Гаррісів доводилося постійно переїжджати.

Сім'я Гаррісів переїхала до Літлтону у 1993 році,до цього вони жили в Платтсбурзі,штат Нью-Йорк.

До 1995 року Ерік навчався в Середній школі "Кен-Керіл" де в сьомому або восьмому класі зустрів Ділана Кліболда.

У 1996 році Гарріси придбали будинок за 180 000$ на півдні від школи колумбайн

Ділан Беннет Кліболд народився 11 Вересня 1981 року У Лейквуді,Колорадо. Був назван на честь Валлійського поета Ділана Томаса 

Його батьки належали до Лютеріанської церкви, та Ділан разом зі своїм старшим братом Байроном пройшли конфірмацію

Джерела 
 Fatal Friendship. Denver Rocky Mountain News 
 Щоденник Еріка Гарріса 
Eric David Harris   Columbine site 
Dylan Bennet Klebold   Columbine site

Американські вбивці
Самогубці, які застрелилися
Масове вбивство в школі «Колумбайн»